Наноструктура () — совокупность наноразмерных объектов искусственного или естественного происхождения, свойства которой определяются не только размером структурных элементов, но и их взаимным расположением в пространстве.

См. также 
 Магнитная наноструктура
 Спонтанно упорядоченные наноструктуры
 Морфология наноструктур

Примечания

Литература

Ссылки 

Нанотехнология
Физика твёрдого тела